Lokalität (spätlateinisch localitas „Örtlichkeit“) steht für:

 einen Ort, zum Beispiel
 Raum (Architektur), ein Innenraum oder Außenraum
 Gaststätte
 Toilette
 Typlokalität, maßgeblicher Fundort in der Geologie

 räumliche Begrenztheit
 Lokalität (Physik), räumlich begrenzte Wirkungen
 Lokalitätseigenschaft (Computertechnik), räumlich begrenzte Zugriffe auf Datenspeicher

 Mathematik
 Lokalität (Logik) zu Grenzen der Ausdrucksstärke der Prädikatenlogik erster Stufe

Siehe auch:
 Lokal
 Lokalisierung, Lokalisation